

Бестобе — селище, Степногорська міська адміністрація, Акмолинська область
 Бестобе — село, Камистинський район, Костанайська область

Бестобе — залізничний роз'їзд

Див. також 
 Бастобе